Ескіз (татуювання) — це зображення чи текст, що є основою для майбутнього тату.

Кожен тату-майстер має власний каталог з ескізами. Це може бути альбом з розробленими ним малюнками або з фото уже набитих татуювань. За бажанням клієнта, тату-майстер може розробити індивідуальний ескіз.

Види 
Досі не існує визначеної класифікації ескізів тату. Зазвичай їх поділяють на такі категорії:
 залежно від кольору виконання (чорно-білі, кольорові, білі);
 залежно від місця на тілі, де буде набите татуювання (рукав, тату на шиї, тату на спині, і так далі);
 залежно від тематичного спрямування (мото-, автотематика, морська тематика, фентезі, анімалістика, астрономічна тематика, релігійна тематика, міфологія, флористична тематика, етнічна тематика, мандала, каліграфія та інші);
 за походженням (кельтські, єгипетські, індійські, японські, полінезійські і так далі);
 за стилем виконання (біомеханіка, акварель, треш полька, реалізм, «old school», дотворк, графіка, «new school», лайнворк, трайбл, блекворк, чикано).

Примітки 

Татуювання